Glempang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Glempang, Banjarnegara, by, Jawa Tengah, 
 Glempang, Cilacap, by, Jawa Tengah, 
 Glempang, Banyumas, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar